Jan Tokarzewski-Karaszewicz − ukraiński działacz polityczny, historyk, heraldyk, dyplomata, książę. 
 Michał Tokarzewski-Karaszewicz − generał broni Wojska Polskiego, wolnomularz, teozof, duchowny Kościoła liberalnokatolickiego